— аниме-сериал, второй сиквел оригинального Tetsujin 28-go. Премьерный показ состоялся 5 апреля 1991 года, последняя серия вышла 30 марта 1992 года. Всего было выпущено 47 серий.

Сюжет 
Действие происходит в недалёком будущем, главным героем является сын Сётаро Канэды — Ёко Канэда. Он работает в детективном агентстве со своими друзьями, которые также являются детьми других ключевых персонажей из оригинального сериала Tetsujin 28-go; в частности, с внучкой инспектора Оцуки — Сиори Нисина. Робот Тэцудзин 28 управляется дистанционно с помощью специального пульта. Вместе с ним Ёко борется против злодея Цоана и его армии роботов.

Озвучивали 
 Орикаса, Ай — Ёко
 Хирамацу, Акико — Сиори
 Хисамура, Эйко — Сётаро
 Эцуко, Кодзакура — Футаба
 Гиндзо, Мацуо — братья Элвис
 Танака, Хидэюки — Сётаро
 Цуру, Хироми — Мишель
 Кан, Токумаро — Батлер

Музыка 
Вступительной композицией служит песня Хиро Нагасавы Future Hero, а в конце серий звучат Bokura wa Bōkensha (僕らは冒険者) и Get Your Dream.

Ссылки 

 Обзор аниме на сайте TMS-E 
 Обзор игрушек Tetsujin 28-go FX 
 Обзор аниме на сайте Neoapo 

Tetsujin 28-go